Halma est le nom de famille de Nicolas Halma, connu aussi comme l'abbé Halma ;
 Halma est un village de la commune belge de Wellin ;
 Halma est une ville américaine du Minnesota ;
 Halma est un jeu de stratégie dont une variante a été nommée dames chinoises.